Larminat ist der Familienname folgender Personen:

 Edgard de Larminat (1895–1962), französischer General im Zweiten Weltkrieg
 Étienne de Larminat (1863–1951), französischer Offizier und Topograph